

Бостандик — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Бостандик — село, Бостандицький сільський округ, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Бостандик — село, Карасуський сільський округ, Казталовський район, Західно-Казахстанська область
 Бостандик — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область
 Бостандик — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область
 Бостандик — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Бостандик — село, Таласький район, Жамбильська область